Воукс () — фамилия. Известные носители:
 Кристофер Воукс (1904—1985) — канадский генерал, участник Второй мировой войны.
 Сэм Воукс (род. 1989) — валлийский футболист.